Necremnus är ett släkte av steklar som beskrevs av Thomson 1878. Necremnus ingår i familjen finglanssteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Finglanssteklar
Necremnus